«Сиэ́тл Са́ундерс» () — американский футбольный клуб из Сиэтла:
 Сиэтл Саундерс (1974—1983) — клуб Североамериканской футбольной лиги, существовавший с 1974 по 1983 годы.
 Сиэтл Саундерс (1994—2008) — клуб второго дивизиона, существовавший с 1994 по 2008 годы.
 Сиэтл Саундерс — образован в 2007 году на основе клуба второго дивизиона, вступил в лигу MLS в 2009 году.